Эмма Баварская (, ; около 808 — 31 января 876, Регенсбург) — жена короля Восточно-Франкского королевства Людовика II Немецкого, младшая дочь графа Альтдорфа Вельфа I.

Биография 
Эмма происходила из рода, который возвысился благодаря браку её старшей сестры, Юдифи, с императором Людовиком I Благочестивым, который был заключён в 819 году. В 827 году Эмма, в свою очередь, вышла замуж за пасынка своей сестры — Людовика Немецкого, сына императора Людовика от первого брака. Этот брак императрица Юдифь организовала для примирения хотя бы с одним из пасынков, а также для увеличения влияния своей семьи. Людовик Немецкий в это время был королём Баварии, в которой род Вельфов имел владения.

Этот союз не помешал Людовику Немецкому восстать вместе со старшим братом Лотарем против отца. Но после смерти императора Людовика Благочестивого Людовик Немецкий объединился против Лотаря со сводным братом Карлом (сыном Юдифи). После победы в битве при Фонтенуа три брата заключили Верденский договор, благодаря которому Людовик Немецкий стал королём Восточно-Франкского королевства.

Эмма умерла 31 января 876 года и была похоронена в бенедиктинском аббатстве в Регенсбурге, основанном святым Эммерамом. Её муж умер через полгода.

Брак и дети 
Муж: с 827 Людовик II Немецкий (около 806 — 28 августа 876), король Баварии 817—843, король Восточно-Франкского королевства с 843 года
 Хильдегарда (828 — 23 декабря 856), аббатиса монастыря в Шварцахе-на-Майне в 844—853 годах, аббатиса монастыря в Цюрихе с 21 июля 853 года
 Карломан (около 830 — 12 марта/29 сентября 880), король Восточно-Франкского королевства в Баварии, Паннонии, Каринтии, Чехии и Моравии с 876 года
 Ирменгарда (умерла 16 июля 866), аббатиса в Бухау и Кимзее
 Гизела
 Людовик III Младший (около 835 — 20 января/сентябрь 882), король Восточно-Франкского королевства во Франконии, Тюрингии, Саксонии и Фризии с 876 года
 Берта (умерла 26 марта 877), аббатиса монастыря в Шварцахе-на-Майне с 853 года, аббатиса монастыря в Цюрихе с 856 года
 Карл III Толстый (839 — 13 января 888), король Восточно-Франкского королевства в 876—887 годах (до 882 года в Алемании и Реции), король Западно-Франкского королевства в 884—887 годах, король Италии в 879—887 годах, король Лотарингии (Карл II) в 882—887 годах, император Запада в 881—887 годах

Гипотеза о первом браке Эммы 
Французский историк Жан-Ноэль Матьё, рассматривая происхождение Ангельберги, жены императора и короля Италии Людовика II, выдвинул гипотезу о том, что матерью Ангельберги могла быть Эмма Баварская. Эту гипотезу он обосновывал документами сыновей Эммы, Карломана и Карла III Толстого, которые называют Ангельбергу «сестра» (). На основании этого он предложил, что Ангельберга была их единоутробной сестрой, дочерью Эммы от гипотетического первого брака, который должен был состояться до 827 года, когда Эмма вышла замуж за Людовика Немецкого.

Для того, чтобы определить возможного мужа Эммы, Матьё прибег к ономастическим данным. Он обратил внимание на то, что начиная с детей Ирменгарды, дочери Ангельберги, в роду появляется имя Вилла/Гилла (). Для того, чтобы объяснить происхождение этого имени, Матьё предположил, что это женское имя является производными от Гильом (Вильгельм) и свидетельствуют о родстве со знатным родом Гильемидов. Если эта гипотеза верна, то первый муж Эммы должен был принадлежать к роду Гильемидов и умереть незадолго до 827 года. Матьё предложил идентифицировать отца Ангельберги с графом Отёна Тьерри III, сыном графа Тулузы Гильома Желонского. Однако у этой гипотезы есть и проблемы. В грамоте императора Людовика II его архиканцлер Суппо III назван двоюродным братом () Ангельберги. Для объяснения родства Ангельберги с Суппонидами, Матьё предположил, что из этого рода происходила Кунигунда, первая жена Гильома Желонского, отца Терри III. Суппониды также состояли в родстве с королём Италии Бернаром, жена которого, Кунигунда, возможно была внучкой Гильома Желонского. Однако Тьерри III традиционно считается сыном Гильома Желонского от второго брака, и тогда Ирментруда не могла быть родственницей Суппонидов.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Родившиеся в 800-е годы
Вельфы
Каролинги
Супруги королей Восточно-Франкского королевства
Супруги правителей IX века
Похороненные в аббатстве Святого Эммерама
Персоналии Восточно-Франкского королевства IX века